La andaluza sureña, morucha, kíkere/kíkara (en Canarias), o simplemente sureña es una raza española de gallina originaria de Andalucía. Es de tipo mediterráneo, de crecimiento más bien lento y de doble propósito: producción de carne y huevos. Su producción de huevos es superior a los 165 anuales, con un peso medio de 70 g. cada uno. Son gallinas rústicas, activas y poco predispuestas a incubar. Todos los colores están reconocidos: negro, ceniza, ceniza asalmonado, blanco ceniciento, franciscano, blanco, perdiz, morucho, armiñado, plata, etc.

Origen 
Existen estudios que datan su aparición en la época fenicia.

Aunque ya era muy conocida y valorada en España en la segunda mitad del siglo XIX, estando presente en el Real Jardín Botánico de Madrid en 1864, la raza fue cayendo en un progresivo olvido, salvo en las áreas rurales. Sin embargo, a principios del siglo XXI se ha iniciado la labor de crianza y recuperación de la antigua raza por parte de criadores particulares.

Razas 
Existe una cierta confusión en cuanto a la denominación de las distintas razas de Andalucía. Todas llevan el gentilicio andaluz, pero no ayuda el hecho de que la comunidad es bastante grande. En especial entre la andaluza azul y la sureña, nombres originales que algunos criadores creen que se deben cambiar, llamando incorrectamente andaluza a ambas razas.

Cocina 
Se está trabajando en su introducción en la cocina, especialmente en sector gourmet.

Características 
Ave de figura ágil, activa, muy rupestre y cuerpo compacto.

Huevos: de cáscara blanca y de 70 gr

Peso: Gallo 3,3 – 3,8 kg y  Gallina 2,5 – 2,9 kg

Anillas: Gallo 22 mm y Gallina 20 mm

Referencias

Enlaces externos 

Andaluza (espanzzola)